Balti peut faire référence à :
 Bălţi, une ville en République de Moldavie ;
 Bianca Balti (1984-), une top model italienne ;
 Balti (1980-), un rappeur, auteur-compositeur-interprète et producteur de musique tunisien ;
 le peuple Balti, des musulmans originaires du Ladakh en Inde, et du Baltistan au Pakistan ;
 le balti, langue tibéto-birmane parlée au Ladakh, en Inde, et dans le Baltistan au Pakistan ;
 le balti, un plat hybride anglo-indien à base de curry.